«Revolution» — третій студійний альбом американської кантрі співачки Міранди Ламберт. У США альбом вийшов 29 вересня 2009 року. Альбом отримав платинову сертифікацію від компанії RIAA.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Міранди Ламберт 

Альбоми Міранди Ламберт
Альбоми Sony Music Nashville